

Persone 
 Amaury de Almeida Nóbrega – ex calciatore brasiliano
 Braulio Nóbrega – calciatore spagnolo
 Francisco Nóbrega – calciatore portoghese
 Manuel da Nóbrega – gesuita portoghese
 Otto Carlos Phol da Nóbrega – cestista brasiliano